Frederick Kelly (roeier) (1881-1916), Brits roeier
 Fred Kelly (1891-1974), Amerikaans hordeloper